Can Serra (Argelaguer), masia gòtica al veïnat del Guilar (Argelaguer, la Garrotxa) 
 Can Serra (Calders), masia del poble de Calders (Moianès)
 Can Serra (Cardedeu), habitatge a la vila de Cardedeu (Vallès Oriental)
 Can Serra (l'Hospitalet de Llobregat), barri de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Can Serra (Mataró), seu del Museu de Mataró
 Can Serra (la Molsosa), masia al municipi de la Molsosa a la comarca del Solsonès 
 Can Serra (Parets del Vallès), masia d'estil gòtic tardà, al terme municipal de Parets del Vallès
 Can Serra (Sant Adrià de Besòs), antiga masia de Sant Adrià de Besòs, seu del Museu d'Història de la Immigració de Catalunya
 Can Serra (Sant Joan Despí), casa de Sant Joan Despí
 Can Serra (Vacarisses), urbanització pertanyent al municipi de Vacarisses (Vallès Occidental) 
 Can Serra de l'Arca, masia del municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental) 
 Can Serra i Pedró, nucli de població del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 Can Serra o Casa Serra (Barcelona), edifici de Barcelona seu de la Diputació de Barcelona obra de Josep Puig i Cadafalch
 Rasa de Can Serra, torrent afluent per l'esquerra de la Riera de Navel al Berguedà
 Objectors de Can Serra, grup d'objectors de consciència que l'any 1975 van exposar col·lectivament la seva negativa a fer el servei militar mentre feien tasques socials al barri de Can Serra de l'Hospitalet
 Estació de Can Serra, estació de la L1 del Metro de Barcelona sota l'avinguda de Can Serra al barri de l'Hospitalet de Llobregat 
 Hisenda de Can Serra, Gol de Can Serra o Can Peixo (Cornellà de Llobregat), casa pairal a Cornellà de Llobregat